

Patronyme 

 Bruno Luzi (1965-), entraîneur français ;
  (1919-2011), acteur italien ;
 Mario Luzi (1914-2005), un écrivain italien ;
 Michel Luzi (1929-1996), un footballeur français ;
 Patrice Luzi (1980-), un footballeur français.

Prénom 
 

Patronyme italien
Patronyme corse